CME pode referir-se a coisas diferentes:

 Chicago Mercantile Exchange, a bolsa de mercadorias de Chicago
 Centro de Música Eletrônica, o Centro de Música Eletrônica do Instituto de Artes da UFRGS

Desambiguação